El término nordeste puede hacer referencia a:

 Nordeste es un punto cardinal, situado a medio camino entre el norte y el este.
 Nordeste, una ciudad de las Azores.
 Nordeste, una región de Vietnam.
 Nordeste, una región de Brasil.
 Nordeste, una región histórica de Argentina.
 Nordeste, una región administrativa de Argentina.

Regiones
Orientación